Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet U19 2006 – 2. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata U19 organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwał od 6 listopada do 12 listopada 2006 roku w Naunhof, Niemcy. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Szwajcarii, która pokonała reprezentację Czech. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, pokonując w finale Finlandię 7-3..

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
Unihokej w Niemczech
2006 w unihokeju
2006 w Niemczech